Concert Spirituel puede estar referido a:

 Concert Spirituel, una de las primeras series de conciertos públicos del siglo XVIII, y que más tarde, conciertos o series de conciertos con el mismo nombre, se replicaron en ciudades tales como Viena, Londres, e incluso en otras zonas de París.
 Le Concert Spirituel, grupo francés fundado en 1987 por Hervé Niquet, y que está especializado en la interpretación de música barroca con instrumentos de época.